Simplicia oder Simplizia steht für
 Simplicia, Stoffbegriff in der Pharmazie und Medizin
 Simplicia (Automarke), französische Automarke
 Die Legende von der heiligen Simplicia, deutscher Stummfilm von Joe May (1920)
 in der Sprachwissenschaft Mehrzahl von Simplex; siehe Lexem#Arten
 Simplicia (Gattung) ist eine Gattung in der Familie der Poaceae

Siehe auch:
Simplicius (Begriffsklärung)